

Geografische namen
 Rozenburg (Haarlemmermeer), een dorp in de gemeente Haarlemmermeer in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
 Rozenburg (Zuid-Holland), een plaats en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, sinds 18 maart 2010 behorend tot Rotterdam (tegenwoordig stadsdeel van deze gemeente).
 Rozenburg (eiland), het Zuid-Hollandse eiland waarop de plaats met dezelfde naam is gelegen.
 Rozenburg (plantage), een plantage aan de rivier Commewijne in Suriname van 1715 tot 1856.
 Park Rozenburg, een park vernoemd naar de voormalige Villa Rozenburg aan de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen.
 Rozenburglaan, een straatnaam in diverse Nederlandse plaatsen.

Schepen
 Rozenburg (retourschip), een spiegelretourschip van 1749 tot 1768 in gebruik bij de VOC, in 1757 omgedoopt tot Overnes en in 1759 tot Amerongen.
 S.S. Rozenburg, een trans-Atlantisch schip van de Halcyon Lijn, gebouwd in 1919, gezonken in 1941.

Andere namen
 Rutgers van Rozenburg, een Nederlandse adellijke familie.
 Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg, een aardewerkfabriek te Den Haag van 1883 tot 1916, vernoemd naar de buitenplaats Rozenburg aan de Zuidwestelijke Singelsgracht.
 Oud Rozenburg, een psychiatrische inrichting in Loosduinen, op het terrein van het landhuis Oud Rozenburg.